S85 peut faire référence à :

Médecine 
 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Moteur
 Moteur BMW S85, un moteur V10 de BMW.

Train
  Ligne S85 du S-Bahn de Berlin en Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres